Ontario Reign ist der Name folgender Eishockeyteams aus Nordamerika:

 Ontario Reign (ECHL) in der ECHL (2008 bis 2015)
 Ontario Reign (AHL) in der American Hockey League (seit 2015)